Młoda Ekstraklasa 2010/2011 – 4. edycja rozgrywek ligowych dla drużyn młodzieżowych uczestników Ekstraklasy 2010/2011. Sezon rozpoczął się 7 sierpnia 2010, a ostatnie mecze rozegrano 28 maja 2011. Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 61. minucie meczu  –  zawodnik gości Michał Efir (mecz zakończył się wynikiem 0:2).

Drużyny

Rozgrywki 
W przeciwieństwie do rozgrywek Ekstraklasy, w Młodej Ekstraklasie nie ma strefy spadkowej – po sezonie zostały wycofane z niej drużyny młodzieżowe zespołów zdegradowanych z najwyższej klasy rozgrywkowej. Zastąpiły je w kolejnej edycji drużyny młodzieżowe beniaminków Ekstraklasy 2011/2012.

Tabela 

||rowspan=8 style="background-color: white"|

||rowspan=5 style="background-color: white"|

||style="background-color: white"|

Wyniki

Strzelcy 

Kompletna klasyfikacja strzelców – 90minut.pl

Zobacz też 
 Młoda Ekstraklasa

Młoda Ekstraklasa
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie